

Biologia 
Paint horse – razza equina

Geografia 
Paint – comune statunitense in Pennsylvania

Informatica 
Paint – programma di grafica della Microsoft
Paint.NET – programma di grafica raster

Musica 
Paint – gruppo musicale canadese